Фозер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фозер, Кай (род. 1987) — швейцарский футболист, защитник футбольного клуба «Цюрих».
 Фозер, Маркус (род. 1968) — лихтенштейнский горнолыжник.